Maligny (Côte-d'Or)
 Maligny (Yonne)